Степовое (, до 2016 г. — Большевик) — село в Долинском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 161 человек. Почтовый индекс — 28544. Телефонный код — 5234. Занимает площадь 0,389 км². Код КОАТУУ — 3521910101.

Местный совет 
28500, Кировоградская обл., Долинский р-н, г. Долинская, ул. Соборности Украины, 50

Ссылки 
 Степовое на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области

Примечания 

Населённые пункты Долинского района (Кировоградская область)
Переименованные населённые пункты Украины